Lilla Hedtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Hedtjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Lilla Hedtjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (5,43 ha)
Lilla Hedtjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,

Se även
Hedtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn